Поход полковника Карягина 1805 года — поход 17-го егерского полка полковника П. М. Карягина во время русско-персидской войны (1804—1813) против персидской армии.

Предыстория 
14 мая 1805 года был заключён Кюрекчайский договор, согласно которому Карабахское ханство входило в состав России. Однако, пока внимание России было занято войной с французами, персидский Фетх Али-шах решил воспользоваться ситуацией и вернуть себе контроль над территорией Карабаха (включая Нагорный). Для этого 40-тысячное войско под командованием наследного принца Аббас-Мирзы перешло реку Аракс по Худаферинской переправе. Переправу оборонял батальон 17-го егерского полка под командованием майора Лисаневича, который отступил в Шушу. Не имея существенных сил, князь Цицианов выслал из Гянджи навстречу неприятелю второй батальон того же полка, под командованием полковника Карягина (493 человека) с обозом и двумя орудиями. Отряд Карягина выдержал нападение 20-тысячной персидской армии и с честью вышел из неравного боя.

Поход 
 года батальон вышел из Гянджи по направлению к Шуше. Данный путь составлял около 100 км. Спустя три дня ( на подступах к Шуше в районе Шахбулага батальон натолкнулся на передовой персидский отряд сардара Пир-Кули-хана, численностью около 3—4 тысяч. Карягин перестроил батальон в каре и продолжил марш, отражая атаки персидской кавалерии.

К вечеру  к персам подтянулись основные силы и Карягину пришлось укрепиться с помощью вагенбурга в районе Аскерана на берегу реки Каркарчай на территории старого татарского кладбища. В результате ожесточённых атак русский отряд понёс значительные потери (197 солдат). В результате обстрелов из фальконетов в строю осталось лишь 150 человек.  отряд поручика Ладинского сделал вылазку, чтобы добыть воду. Также им удалось штыками переколоть батарею персидских артиллеристов. Посланный в ближайшую деревню Храморт за фуражом отряд поручика Лисенко сдался персам. Положение осаждённого отряда становилось критическим: патроны и сухари были на исходе.
 
 было решено тайно покинуть лагерь и внезапно атаковать крепость Шахбулаг. Крепость была взята, однако русский отряд вновь на 13 дней оказался блокированным персидской армией. Армянский проводник Юзбаш помог отправить донесение Цицианову и вернуться обратно. Чтобы выиграть время, Карягин начал вести переговоры о сдаче.

Однако ко времени окончания очередного ультиматума он покинул крепость и, пройдя Касапет, занял  крепость Мухрат, которая лежала в неприступной местности ближе к Гяндже. При переправе через водный поток Тертары отряд понёс небоевые потери. Несколько солдат получили черепно-мозговые травмы во время переправы пушек по импровизированному мосту из солдатских тел и ружей, среди них был и инициатор этой затеи — Гаврила Сидоров.

15 июля князь Цицианов разбил и прогнал персов, а после соединился в Мардакерте с остатками отряда полковника Карягина.

Карягин получил за этот поход золотую шпагу, все офицеры и солдаты — награды и жалованье, а погибший при переправе пушек Гаврила Сидоров — памятник на полковом плацу в городе Манглиси.

Примечания

Литература 
 Подвиг полковника Карягина. В. А. Потто, «Кавказская война» (в 5-ти томах), том 1. От древнейших времён до Ермолова изд. 1887 г.
 

Сражения по алфавиту
Сражения России
Сражения Ирана
Сражения Каджарского Ирана
История Закавказья
Русско-персидская война (1804—1813)
Походы
Сражения 1805 года
Карабах
Июль 1805 года